Arvesen ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Arvesen (1931–2000), norwegischer Diplomat
 Kristian Arvesen (1883–?), norwegischer Politiker
 Kurt Asle Arvesen (* 1975), norwegischer Radrennfahrer
 Nina Arvesen (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Olaus Arvesen (1830–1917), norwegischer Politiker